Plug peut faire référence à :
 , une famille de spécifications concernant le courant porteur de ligne. Par extension, un plug désigne un boîtier utilisant cette technologie :
 FreePlug ;
 Liveplug ;
 la technologie Universal Plug and Play (UPnP) en informatique ;
 un plug anal, un jouet sexuel ; 
 Plug RTL est une chaîne de télévision belge ;
 Plug, pseudonyme utilisé par Luke Vibert sur certaines de ses productions ;
 Un Plug computer un petit ordinateur principalement utilisé comme serveur.